Ла-Башеллери́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Сарла-ла-Канеда.

Код INSEE коммуны — 24020.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 145 км восточнее Бордо, в 35 км к востоку от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 903 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 563 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 414 были экономически активными, 149 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 414 активных жителей работали 350 человек (190 мужчин и 160 женщин), безработных было 64 (28 мужчин и 36 женщин). Среди 149 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 67 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Растиньяк (1811 год). Исторический памятник с 1946 года
 Замок Фро (XVIII век). Исторический памятник с 2010 года
 Замок Валет
 Замок Жарри

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь